La Graciosa, isola spagnola dell'arcipelago delle Canarie;
Graciosa, isola portoghese dell'arcipelago delle Azzorre.